Het seizoen 2010/2011 van AGOVV Apeldoorn was het achtste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Apeldoorn. De club kwam uit in de Eerste Divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Onder leiding van trainer-coach Hans de Koning, opvolger van de naar ADO Den Haag vertrokken John van den Brom, eindigde AGOVV op de vijftiende plaats in de eindrangschikking, mede doordat de club negen punten in mindering kreeg vanwege het niet nakomen van de financiële reglementen in het seizoen 2009/2010. De Koning werd bijgestaan door oud-profvoetballer Marco Heering.

In het bekertoernooi verloor de club in de vierde ronde op eigen veld van eredivisionist FC Utrecht (0-2). Topscorer werd aanvaller Michiel Hemmen met 20 treffers in 30 competitieduels.

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB-beker

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van AGOVV Apeldoorn

Voetnoten

 2010/11
AGOVV Apeldoorn